Velika nagrada vzhodnih ZDA 1983 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1983. Odvijala se je 5. junija 1983.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 60
| 1:50:53,669
| 6
| 9
|-
! 2
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 60
| + 7,702 s
| 12
| 6
|-
! 3
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 60
| + 9,283 s
| 21
| 4
|-
! 4
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 60
| + 1:12,185
| 2
| 3
|-
! 5
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 60
| + 1:32,603
| 20
| 2
|-
! 6
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 59
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 30
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 59
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 59
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
| 59
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
| 58
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 11
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 58
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 12
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
| 56
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! 13
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 49
| Vzmetenje
| 18
|  
|-
! NC
| 33
|  Roberto Guerrero
| Theodore-Ford
| 38
| +22 krogov
| 11
|  
|-
! Ods
| 34
|  Johnny Cecotto
| Theodore-Ford
| 34
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 33
| Turbo
| 8
|  
|-
! Ods
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 31
| El. sistem
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
| 30
| El. sistem
| 16
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
| 29
| Pnevmatika
| 19
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 26
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 25
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 24
| Zavore
| 15
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 5
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
| 4
| Distributor
| 7
|  
|-
! Ods
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 4
| Pregrevanje
| 24
|  
|-
! Ods
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 0
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Ford
|  
|  
| 0
|  
|}

Formula 1 sezona 1983
1983
Šport v Detroitu